Nicktoons (televízióadó) – a Nickelodeon társcsatornája
 Nicktoons (Közép- és Kelet-Európa) – a Nicktoons közép- és kelet-európai változata
 Nicktoons MLB – baseball-videójáték

Egyértelműsítő lapok